Mynster ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludvig Nicolai Mynster (1820–1883), dänischer Literaturwissenschaftler
 Frederik Ludvig Mynster (1811–1885), dänischer Schriftsteller und Übersetzer
 Jacob Peter Mynster (1775–1854), dänischer Bischof
 Karen-Lise Mynster (* 1952), dänische Schauspielerin
 Olaus Mynster (1858–1923), dänischer Architekt
 Rosalinde Mynster (* 1990), dänische Schauspielerin

siehe auch:

Münster (Begriffsklärung)